Sjöholm är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 3577 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Sjöholm 

 Albert Sjöholm (1841–1931), kontraktsprost och politiker
 Bengt Sjöholm (född 1953), fotbollsspelare och idrottsledare
 Cecilia Sjöholm (född 1961), professor i estetik
 Carl Sjöholm (1869–1908), karikatyrtecknare
 Daniel Sjöholm (född 1970), chefredaktör
 Gottfrid Sjöholm (1877–1970), skolman
 Gunnar Sjöholm (1911–1988), företagsledare
 Helen Sjöholm (född 1970), sångerska och musikalartist
 Hjalmar Sjöholm (1888–1972), ingenjör och ämbetsman
 Inga Sjöholm (1921–2001), tecknare och målare
 Ingmar Sjöholm (1926–2004), arkitekt
 Jessica Sjöholm (aktiv sedan 2001), sångare
 Johan Sjöholm (1851–1918), ingenjör och politiker
 Lennart Sjöholm (född 1945), musikproducent, kompositör, arrangör, musiker
 Mattias Sjöholm (född 1971), bandyspelare
 Monica Sjöholm (född 1923), målare
 Märtha Sjöholm (1917–2018), målare
 Norma Sjöholm (1926–2000), dansare, skådespelare och revyartist 
 Sten Sjöholm (1917–2002), kronofogde och politiker, folkpartist
 Sven Sjöholm (1914–2001), kompositör, kapellmästare och trumpetare
 Thommie Sjöholm (född 1954), släggkastare
 Torsten Sjöholm (1921–2003), skådespelare
 Wilhelm Sjöholm (konstnär) (1903–1974), svensk konstnär
 Wilhelm Sjöholm (missionär) (1865–1916), svensk missionär och frikyrkoman
 Ville Sjöholm (1896–1961), keramiker och målare
 Åke Sjöholm (född 1963), professor, överläkare och diabetesforskare

Se även
 Sjöholm (ätt)

Källor

Svenska efternamn